Château du Tertre peut faire référence à :

 Château du Tertre, domaine viticole situé à Arsac, Margaux, en Gironde ;
 Château du Tertre, château situé à Ambrières-les-Vallées, en Mayenne ;
 Château du Tertre, château situé à Guer, dans le Morbihan ;
 Château du Tertre, château situé à Nantes, dans la Loire-Atlantique ;
 Château du Tertre, château situé à Sérigny, dans l’Orne.

Voir aussi 
 
Tertre